Барт Ян Бок (1906—1983) — американський астроном, член Національної АН США (1968).
 Ян Бок (1569—1621) — угорський письменник і поет.